Мигалюк В'ячеслав Васильович —  публіцист, редактор, заслужений журналіст України.

Коротка біографія 
Народився В'ячеслав Васильович 9 вересня 1945 в м.Чернівці.

Навчання 
Мигалюк В'ячеслав  закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету в 1971 році.

Діяльність 
Заслужений журналіст України працював:
 кореспондентом газети «Молодий буковинець»
 редактором Чернівецької облдержтелерадіокомпанії
 головним редактором газети «Буковинське віче».

Примітки 

Категорії: Публіцист
Українські журналісти